Горащенков Микола Олександрович (1953) — слідчий, позаштатний радник Адміністрації Президента України від 1993 по 1994.
 Горащенков Олексій Миколайович (1979) — Заслужений юрист України, український дипломат.

Прізвища